Schmieding ist der Name folgender Orte

in Bayern:
 Schmieding (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schmieding (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schmieding (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich:
 Schmieding (Gemeinde Haigermoos), Ortsteil von Haigermoos,  Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schmieding (Gemeinde Kronstorf), Ortschaft von Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Schmieding (Gemeinde Pramet), Ortschaft der Gemeinde Pramet, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schmieding (Gemeinde Schwand), Ortschaft von Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schmieding (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft der Gemeinde Sankt Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Schmieding (Gemeinde Anthering), Ortsteil von Anthering, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schmieding (Gemeinde Saalfelden), Ortschaft von Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Schmieding (Gemeinde Seekirchen), Ortschaft von Seekirchen am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schmieding (Gemeinde St. Peter), Ortslage von Feistritz bei St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark

Schmieding ist der Familienname folgender Personen:
 Holger Schmieding (* 1958), deutscher Volkswirt
 Manuela Grochowiak-Schmieding (* 1959), deutsche Politikerin
 Theodor Schmieding (1843–1918), deutscher Jurist
 Walther Schmieding (1928–1980), deutscher Kulturjournalist
 Walther Schmieding (Politiker) (* 1897; † nach 1945), deutscher Funktionär und Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Schmiding